Toponímia:
 Conde (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Las Casas del Conde, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Coruña del Conde, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villanueva del Conde, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Vila do Conde, municipi portuguès al districte de Porto, regió del Nord i subregió del Gran Porto 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Alfredo Conde Cid (Allariz, 1945), escriptor i polític gallec 
 Arnal Llibert Conde Carbó (Girona, 1980), davanter 
 Cándido Conde-Pumpido (1949, La Corunya), jutge espanyol 
 Carmen Conde Abellán (Cartagena, 1907 - Madrid, 1996), mestra, poeta i narradora espanyola 
 Manuel Fal Conde (Higuera de la Sierra, Huelva, 1894 - Sevilla, 1975), advocat i polític carlista espanyol 
 Mario Conde (Tui, Galícia, 1948), financer i advocat espanyol 
 Mireia Conde Mateos (Santa Margarida de Montbui, 1992), pilot de trial 
 Patricia Conde Galindo (Valladolid, 1979), actriu, humorista, model i presentadora espanyola 
 Rafael Conde (Talavera de la Reina, 1939 - València, 2002), cantant de varietats radicat a València 
 Rosa Conde Gutiérrez del Álamo (Ronda, Andalusia 1947), sociòloga i política andalusa 
 Segon cognom:
 Cesáreo Rodríguez-Aguilera Conde (Quesada, 1916 - Barcelona, 2006), jurista i crític d'art espanyol 
 Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde (Cartagena, Múrcia, 1952), polític espanyol, President del Congrés (1996 i 2000) i Ministre de Defensa (2000-2004)
 Gerardo Abad Conde (Ordes, 1881 - Madrid, 1936), advocat i polític gallec 
 José Antela Conde (Teis, 1900 - Vigo, 1936), polític socialista de Galícia, alcalde de Pontevedra de Lavadores 
 Luis Ángel Rojo Conde (Madrid, 1934 - 2011), economista espanyol, president del Banc d'Espanya (1992-2000)
 Luis García Conde (Toledo, 1979), futbolista castellà que juga de porter 
 Salvador Mas i Conde (Barcelona, 1951), director d'orquestra